Sara Indrio (1975) – cantautrice danese
 Saverio Indrio (1963) – attore e doppiatore italiano
 Ugo Indrio (1913-1992) – giornalista italiano